Lederer  steht für:

 Gerber, veraltete Bezeichnung, siehe Gerben

 Lederer (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Lederer Bräu, eine Brauerei in Nürnberg
 Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges

Siehe auch:
 Leder (Begriffsklärung)